Burden kan syfta på:

 Burden (film, 2008) – en australisk kortfilm från 2008

Geografi

Antarktis 

 Burden Passage,

Luxemburg 

 Burden, Luxemburg, Diekirch,

USA 

 Burden, Kansas, ort, Cowley County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar